Et atoms kovalente radius defineres som halvdelen af længden på en kovalent binding mellem atomet og et andet atom af samme type.

En binding kan dannes mellem to atomer, A og B. Afstanden mellem de to atomer er tilnærmet summen af de kovalente bindingsradier R(AB) = r(A) + r(B). For homonuklear AA fik Linus Pauling den kovalente radius til at være halvdelen af længden til enkeltbindingen i det elementære molekyle, f.eks. R(H–H, i H2) = 74.14 pm så rcov(H) = 37.07 pm.
Den kovalente radius, rcov, er et mål af størrelsen på et atom, som er en del af en kovalent binding. Kovalent radius måles i pikometer (pm) eller ångstrøm (Å).

Kovalent bindingslængde 
Kovalente stråler beregnet efter en selvkonsistent metode. Summen af de to radier giver en bindelængde, dvs. R (AB) = r (A) + r (B). Den samme selvkonsistente måde blev anvendt til at justere tetraedrisk kovalent binding.

Tabell for kovalente radier 
Den samme, endda konsistente, metode blev anvendt til at justere tetraedriske kovalente radier.

Se også 
 Atomradius
 van der Waals-radius

Referencer 

Kemiske egenskaber
Kemisk binding